Хосе Альберто Гарсия:
* Гарсия, Хосе Альберто (род. 1966) — гондурасский футболист.
 Гарсия, Хосе Альберто (род. 1995) — мексиканский футболист.